Ива́н Петро́вич Рыжо́в () — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (25.07.1980).

Биография 
Родился 25 января 1913 года в деревне Зелёная Слобода Московской губернии (ныне Раменского района) в крестьянской семье. В юности работал в колхозе, дослужился до должности бригадира. Одновременно выступал в любительском театре. Увлекшись сценой, уехал поступать в Москву.

В 1935 году окончил училище при Московском театре Революции и стал актёром этого театра. В 1940 году стал актёром киностудии «Союздетфильм», с 1945 года — актёр Театра-студии киноактёра.

Снимался в кино с 1939 года (дебютировал в роли есаула Сороки в фильме «Кубанцы»). Прославился ролями простых русских мужчин, часто эпизодическими, но колоритными (всего более 300).

Иван Рыжов ушёл из жизни утром 15 марта 2004 года в московской больнице. По рассказам дочери, это произошло по халатности медперсонала — актёр упал и порезал руку. Ему вовремя не оказали помощь и он потерял много крови. Панихида проходила не в Доме кино, как бывало с другими известными актёрами, а в больнице им. Боткина, в которой его не стало. Там же, в маленьком храме при больнице, прошло отпевание. Проститься с актёром пришли только родственники и несколько деятелей искусства.

Похоронен актёр на Перепечинском кладбище (участок № 25, № захоронения 1630).

Жил в Москве на улице Черняховского, д. 5.

Семья 

Жена — Нина Петровна Никольская (1918—2003), дочь Татьяна Рыжова (1948—2020).

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (4 сентября 1974)
 Народный артист РСФСР (25 июля 1980)
 Орден Трудового Красного Знамени (30 апреля 1991) — за заслуги в развитии советского кинематографического искусства
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 декабря 1995) — в связи со 100-летием мирового и российского кинематографа за заслуги перед государством и большой вклад в отечественную культуру

Творчество

Роли в театре

Театр-студия киноактёра (1945—2004)  
 «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» — Гаврила Афанасьевич Ртищев, бояр

Фильмография 

 1939 — Кубанцы — Сорока, есаул
 1940 — Брат героя — шофёр Марченко
 1941 — В тылу врага
 1941 — Первопечатник Иван Фёдоров — юродивый
 1941 — Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — гость на ассамблее
 1942 — Лесные братья — Степан Лавров
 1942 — Секретарь райкома — партизан
 1943 — Мы с Урала — Иван Дмитриевич
 1943 — Лермонтов — солдат
 1944 — Кащей Бессмертный — озорной парень
 1944 — Кутузов — Николай Николаевич Раевский
 1947 — Сельская учительница — гость Букова
 1947 — Сказание о земле Сибирской — дежурный на аэродроме и лесосплавщик
 1947 — Рядовой Александр Матросов — Федорчук, солдат, ведший протокол на партсобрании
 1947 — Поезд идёт на восток — пассажир в очереди у телеграфного окошка
 1948 — Повесть о настоящем человеке — больной в санатории
 1952 — Ревизор — Свистунов
 1953 — Вихри враждебные — солдат (нет в титрах)
 1953 — Случай в тайге — житель охотничьего посёлка
 1953 — Чук и Гек — член геологоразведочной экспедиции (нет в титрах)
 1954 — Море студёное — Петруха
 1954 — Чемпион мира — Козырев, председатель колхоза «Заря»
 1954 — Верные друзья — зритель
 1955 — Земля и люди — пожарный
 1955 — Крушение эмирата — член президиума (нет в титрах)
 1955 — Матрос Чижик — матрос
 1956 — Илья Муромец — начальник конной стражи
 1956 — Долгий путь — жандарм
 1956 — Драгоценный подарок — опытный рыбак
 1956 — Крутые горки — Парамоныч
 1956 — Море зовёт — Василий Васильевич
 1957 — Дело было в Пенькове — колхозник на телеге
 1957 — Лично известен — проводник через финскую границу
 1957 — Отряд Трубачёва сражается — партизан Яков Пряник
 1957 — Четверо — завхоз института
 1958 — Тихий Дон — Харлампий Ермаков
 1958 — Юность наших отцов — Кубрак
 1959 — Всё начинается с дороги — Авдеич, член бригады дорожников
 1959 — Муму — Гаврила
 1960 — Алёшкина любовь — Волков
 1960 — Девичья весна — вахтёр на заводе
 1960 — Чудотворная — директор сельпо Мякишев
 1961 — Евдокия — Иван Егорович Шестёркин
 1961 — Командировка — ветеринар
 1962 — Бей, барабан! — директор школы
 1962 — Павлуха — Чуркин
 1962 — Монета — молочник
 1963 — Синяя тетрадь — крестьянин
 1963 — Им покоряется небо — инспектор полётов
 1963 — Понедельник — день тяжёлый — гардеробщик Прохоров
 1963 — Самый медленный поезд — старик
 1963 — Фитиль (эпизод «Дорогое время») — служащий конторы (нет в титрах)
 1963 — Юнга со шхуны «Колумб» — Стах Очерет
 1963 — Это случилось в милиции — отец жениха на свадьбе (нет в титрах)
 1964 — Ко мне, Мухтар! — Рыжов, капитан милиции
 1964 — Верьте мне, люди — завхоз в Большом доме на Литейном
 1964 — Живёт такой парень — заведующий нефтебазой
 1964 — Сказка о потерянном времени — Петрович, прораб на стройке
 1964 — Зелёный огонёк — Василий Степанович, командированный
 1964 — Одиночество — Ишин
 1965 — Рано утром — Дмитрий Дмитриевич
 1966 — Весёлые расплюевские дни — дворник Пахомов
 1966 — Маленький беглец — Трофимыч
 1966 — Серая болезнь — рабочий
 1966 — Формула радуги — Петя, пьющий отдыхающий
 1967 — Разбудите Мухина! — сенатор / директор / монах / кладовщик
 1967 — Шестое лето — Кузьма
 1967 — Стюардесса — пассажир
 1968 — Армия «Трясогузки» снова в бою — дед Елисей
 1968 — Орлята Чапая — Уграй, комиссар
 1969 — Дорога домой — почтальон
 1969 — Песнь о Маншук — комбат Самойлов
 1969 — Угрюм-река — отец Ипат
 1969 — Эхо далёких снегов — Сосник
 1969 — Преступление и наказание — Тит Васильевич, старший красильщик
 1970 — Один из нас — Пантелеймон Ксенофонтович Осипов, сотрудник склада
 1970 — Серебряные трубы — сплавщик
 1970 — Украденный поезд — механик самолётов
 1970 — Шаг с крыши — казак Круговой
 1971 — Тени исчезают в полдень — Андрон Овчинников
 1971 — Антрацит — Василий, дед Марченко
 1972 — Включите северное сияние — капитан порта
 1972 — Инженер Прончатов — Михаил Николаевич, старый директор
 1972 — Сапожки — эпизод
 1972 — Печки-лавочки — проводник поезда
 1972 — Укрощение огня — завхоз Алексеич на военном заводе
 1972 — Большая перемена — начальник отделения милиции
 1972 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — главный редактор газеты «За рыбную ловлю»
 1973 — Совсем пропащий — Богс
 1973 — Калина красная — Фёдор Байкалов, отец Любы
 1973 — Неисправимый лгун — Сергей Степанович, старший мастер
 1973 — Капля в море — сварщик
 1973 — Облака — Захарыч
 1974 — Жребий — дядя Ваня
 1974 — Три дня в Москве — Пётр Семёнович Степанов, старший лейтенант милиции
 1974 — Романс о влюблённых — Василий Васильевич
 1974 — Иван да Марья — царь Евстигней XIII
 1974 — Соколово — полковник Билютин
 1975 — Когда наступает сентябрь — генерал медицины
 1975 — Между ночью и днём / Zwischen Nacht und Tag (ГДР) — сторож
 1975 — Победитель — Ефим Иванович Алексеев, портной, отец Анны
 1975 — Что с тобой происходит? — Пал Палыч
 1976 — Преступление — Иван Прокофьевич Квитко, потерпевший
 1976 — Дни Турбиных — лакей Фёдор
 1976 — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил — Гаврила Афанасьевич Ртищев
 1976 — Солнце, снова солнце — Горбов
 1977 — Белый Бим Чёрное ухо — Пал Титыч, председатель домкома
 1977 — Где ты, Багира? — Василий Кузьмич Буланов
 1977 — Журавль в небе — дед Колбасин
 1977 — Позови меня в даль светлую — дед Савва
 1977 — Трясина (первоначальное название «Нетипичная история») — поп
 1978 — Вас ожидает гражданка Никанорова — председатель колхоза Леопольд Васильевич
 1978 — Кот в мешке — Тимофей Петрович Тимофеев
 1978 — Пока безумствует мечта — Тихоныч, механик летательных аппаратов
 1978 — Торговка и поэт — Захар Петрович
 1978 — Целуются зори — Николай Иванович Воробьев
 1979 — Дюма на Кавказе — солдат Ерофей
 1979 — По следу властелина — Куфейкин
 1979 — Цыган — директор конезавода, отставной генерал
 1979 — Экипаж — дед Тамары, старый друг Тимченко
 1980 — Долгая дорога в дюнах — Митрий Акимыч
 1980 — Тихие троечники — дед Никифор
 1980 — Каждый третий — Дроздов
 1980 — Огарёва, 6 — портной Иван Косых
 1980 — Дамы приглашают кавалеров — Сурэн (озвучивание роли Г. Черчерики)
 1980 — Незваный друг — Пётр Кузмич Петухов
 1980 — Амнистия / Троянский конь — Яков Фомич, директор фабрики
 1981 — Отставной козы барабанщик — дед Лопата
 1981 — Яблоко на ладони — Штаньков, дедушка Веры
 1981 — Было у отца три сына — дед Настасьи
 1982 — Однолюбы — дед Лаврентий
 1982 — Оставить след — Иван Иванович Захарушкин
 1983 — Карантин — Петрович
 1983 — Ураган приходит неожиданно — Чакан
 1984 — Герой её романа — монополист гужевого извоза
 1984 — Зудов, вы уволены! — Пётр Степанович Шилов, председатель колхоза
 1984 — Тихие воды глубоки — отец Свешневых
 1985 — Возвращение Будулая — директор конезавода, отставной генерал Стрепетов
 1985 — Город невест — свидетель в ЗАГСе
 1985 — Дикий хмель — Иван Сидорович Дорохин
 1985 — Утро обречённого прииска — Гаврила Афанасьевич
 1986 — Скакал казак через долину — Павел Корнеевич
 1986 — Певучая Россия — Кузьма Егорович
 1987 — Байка — дед Вася
 1988 — Ёлки-палки! — дед
 1988 — Француз — сторож в саду
 1989 — А был ли Каротин? — нэпман Иоанн Городской
 1989 — Лёгкие шаги — Тулупов, бывший Дед Мороз, а ныне директор городского института Вечного Льда
 1991 — Крысы, или Ночная мафия — Иван Петрович
 1991 — Царь Иван Грозный — Мельник-колдун
 1992 — Преступление не будет раскрыто — дедушка
 1992 — Давайте без фокусов! — майор милиции
 1993 — Дедушка хороший, но… не говорит куда спрятал деньги — Степан Ермаков
 1994 — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — дед Шапкин
 1995 — Орёл и решка — Тимофеич
 1995 — Пионерка Мэри Пикфорд — Иван Петрович

Озвучивание фильмов 
 1961 — Вечера на хуторе близ Диканьки — атаман, которого Вакула просил взять его с собой к царице (играет Алексей Смирнов)
 1966 — Андрей Рублёв — старый мастер (играет Дмитрий Орловский)
 1970 — Бег — начальник станции (играет Александр Титов)
 1971 — Офицеры — старый солдат в санитарном поезде (играет Аркадий Смирнов)
 1971 — Достояние республики — старый капитан (играет Аркадий Трусов)
 1972 — «Шок и Шер» — сторож в саду (играет Сералы Кожамкулов)
 1973 — Чиполлино — мастер Виноградинка (играет Виктор Колпаков)

 Участие в рекламных роликах 
 1964 — первый советский рекламный ролик «Поющая кукуруза» — весёлый повар''

Примечания 

Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Перепечинском кладбище